Кущенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Кущенко, Анна Васильевна (более известна как А́нна Ча́пман; род. 1982) — агент российской разведки, действовавший в США.
 Кущенко, Оксана Владимировна (род. 1972) — советская и российская фристайлистка, чемпионка мира по фристайлу. 
 Кущенко, Сергей Валентинович (род. 1961) — российский спортивный менеджер и функционер,